Бергер, Яков:
 Бергер, Яков Фёдорович (умер после 1762) — генерал-майор российской армии.
 Бергер, Яков Михайлович (1929—2016) — советский и российский китаист.
 Бергер, Яков Михайлович (Жак Бержье (); 1912—1978) — французский писатель, журналист и переводчик, издатель.